Ljusgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusgrund, Närpes, Österbotten, 
 Ljusgrund (vid Härkmeri, Kristinestad), Österbotten, 
 Ljusgrund (vid Sideby, Kristinestad), Österbotten,

Se även
Ljusgrundet
Ljusgrunden
Norra Ljusgrund
Södra Ljusgrunden
Gjusgrund

Robotskapade Finlandförgreningar